STP steht als Abkürzung für:
 S-ATA Tunneling Protocol, dadurch ist es möglich, SATA-Laufwerke an Serial-Attached-SCSI-Controllern einzusetzen
 São Tomé und Príncipe, der Inselstaat liegt im Golf von Guinea vor der Küste Afrikas Ländercode nach ISO 3166, Kfz-Kennzeichen und olympisches Länderkürzel
 scanning tunneling potentiometry, siehe Rastertunnelpotentiometrie
 Segmenting, Targeting, Positioning (dt. Marktsegmentierung, Zielmarktfestlegung, Positionierung), siehe STP-Marketing, eine Vorgehensweise im Marketing
 Serenity, Tranquility, Peace, eine umgangssprachliche Bezeichnung für das Psychedelikum 2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamin
 Shielded Twisted Pair, Abschirmung der einzelnen Adernpaare in einer Leitung, siehe Twisted-Pair-Kabel#STP
 Short tandem repeat, ein bestimmter Typ von Markergenen
 Signalling Transfer Point in der Telekommunikation
 Silanterminierte Polymere, für feuchtigkeitshärtende elastische Verklebungen und hoch flexible Dichtstoffe
 Slaughter to Prevail, eine russische Band
 Space Test Program, Raketenstartdienstleistung des US-Militärs
 Spanning Tree Protocol, ein Computernetzprotokoll
 Standard temperature and pressure, siehe Normbedingungen
 Stone Temple Pilots, eine US-amerikanische Rockband
 STP (Mineralölunternehmen), ist ein Marken- und Handelsname für Mineralöladditive und die Leistungsabteilung der Clorox Corporation
 STP Informationstechnologie, Name einer Firma, die vorwiegend in den Bereichen Insolvenzverwaltersoftware, Software für Insolvenzgerichte sowie Qualitätsmanagementsysteme für Anwaltskanzleien in Deutschland und Liechtenstein tätig ist.
 Straight Through Processing in der Informatik und der Wirtschaft
 Schizotypische Persönlichkeitsstörung, eine psychische Erkrankung.

ST-P steht als Abkürzung für:
 Príncipe, die nördlichere der beiden Hauptinseln von São Tomé und Príncipe und bildet gleichzeitig mit umliegenden kleineren Inseln die Provinz Príncipe mit der Hauptstadt Santo António, nach ISO 3166-2

.stp steht für:
 .stp, eine Dateiendung des STEP-Formats zur Übertragung von CAD-Daten

Abkürzung